Britannia (Brytania) – nazwa stosowana przez Rzymian w odniesieniu do dwóch największych Wysp Brytyjskich:
 Britannia Hibernia – historyczna, nadana przez Rzymian, nazwa Irlandii (wyspy)
 Britannia Maior – historyczna, nadana przez Rzymian, nazwa Wielkiej Brytanii (wyspy)
 Britannia – personifikacja narodowa Wielkiej Brytanii
 Britannia – motyw zdobniczo-propagandowy umieszczany na rewersach niektórych monet brytyjskich
 Britannia – seria brytyjskich monet bulionowych
 Britannia – stop metali zawierający 92% cyny, 6% antymonu i 2% miedzi
 Britannia – epos John Ogilviego
 Bristol Britannia – brytyjski samolot pasażerski
 HMY Britannia – dawny jacht królowej Elżbiety II

Kluby sportowe:
 Britannia Beuthen – pierwsza nazwa śląskiego klubu piłkarskiego Beuthener SuSV
 FC Britannia XI – gibraltarski klub piłkarski
 SV Britannia – arubański klub piłkarski

Zobacz też 
 Wielka Brytania – państwo europejskie położone na Wyspach Brytyjskich
 Rule, Britannia! – drugi (mniej formalny) hymn Wielkiej Brytanii
 Britannia High – brytyjski serial obyczajowy dla młodzieży
 Britannia Row Studios – angielskie studio nagraniowe 
 Britannia Stadium – stadion piłkarski, położony w mieście Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii